The Invisible Power est le titre de plusieurs œuvres :
 The Invisible Power, film muet américain de George Melford (1914)
 The Invisible Power (Hérédité), film muet américain de Frank Lloyd (1921)